Puchar Króla Tajlandii 1970 – trzecia edycja Pucharu Króla Tajlandii, która odbyła się w dniach od 8 do 20 listopada 1970 roku w Bangkoku. W finale zwyciężyła reprezentacja Korei Południowej, broniąc tym samym tytułu zdobytego rok wcześniej.

Uczestnicy 
 Hongkong (debiutant)
 Indonezja
 Kambodża (debiutant)
 Korea Południowa
 Laos
 Malezja
 Singapur
 Tajlandia
 Wietnam Południowy

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1970:

Korea Południowa
DRUGI TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1970 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 2017-11-27].

Puchar Króla Tajlandii
1970 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1970 w Azji